

Patronyme
 Barthélémy Ferrary, (1827-1886), est un homme politique français. 
 Jean-Louis Ferrary, (1948-2020), est un historien français spécialiste de l'Antiquité romaine.
 Maurice Ferrary, (1852-1904), est un sculpteur français, lauréat du prix de Rome en 1882.
 Philippe de Ferrary, (1850-1917), est un célèbre collectionneur de timbres-poste.
 Pierre Ferrary, ( ? - ? ) est un parolier, scénariste et dialoguiste français.
 Rog Ferrary, écrivain français, auteur de romans policiers et d'espionnage.

Homonymie
Homonymie de patronyme